L'édition 2019 du tournoi de tennis de Pune se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Kevin Anderson remporte l'épreuve en simple, Rohan Bopanna et Divij Sharan celle en double

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Croate Marin Čilić et de l'Indien Saketh Myneni. Ils sont respectivement remplacés par Pedro Sousa et Thiago Monteiro.

Pendant le tournoi 
Après 13 mois d'absence en raison d'une blessure au coude, le Belge Steve Darcis, âgé de 34 ans, qui bénéficie d'un classement protégé, réussit son retour à la compétition. Il devient le premier joueur non classé à atteindre la demi-finale d'un tournoi ATP.

Âgé de 39 ans, Ivo Karlović devient le plus vieux joueur du circuit à atteindre la finale d'un tournoi ATP depuis Ken Rosewall en 1977.

Lauréats 
Kevin Anderson remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Ivo Karlović.

En double, Rohan Bopanna et Divij Sharan décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Luke Bambridge et Jonny O'Mara. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pune
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Pune
Sport en Inde en 2019
Tennis en janvier 2019